Појам Сетница се може односити на:

 Сетница (Медводе), насељено место у општини Медводе, Република Словенија
 Сетница (Доброва - Полхов Градец), насељено место у општини Доброва - Полхов Градец, Република Словенија